John Ryan kan syfta på:

 John Ryan (finansman) (1864–1933), amerikansk finansman
 John Dale Ryan (1915–1983), amerikansk general i USA:s flygvapen
 John P. Ryan (1936–2007), amerikansk skådespelare
 John Ryan (simmare) (född 1944), australisk simmare